Rando ist der Name folgender Personen:

 Rando, ein alamannischer Gaukönig im 4. Jahrhundert
 Arthur Rando (1910–2013), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Daniela Rando (1959), italienische Historikerin
 Marie Rando (1958–2010), deutsche Schauspielerin, siehe Marie-Charlott Schüler
 Jorge Rando (* 1941), spanischer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Randow (Begriffsklärung)